Десмонд:

 Десмонд — историческое королевство (позднее графство) на юго-западе Ирландии, в Манстере.
 Десмонд — исторический замок в деревне Адэр, графство Лимерик, Ирландия.
 Десмонд — замок в городе Кинсейл, Ирландия.

Персоналии 
 Десмонд, Виола (1916—1955) — канадская предпринимательница и борец с расовой дискриминацией.
 Десмонд, Ольга (1890—1964) — танцовщица, педагог и теоретик танца.
 Десмонд, Шоу (1877—1960) — ирландский писатель.
 Десмонд, Энди (более известен как Митен; род. 1947) — британский музыкант.
 Десмонд Хьюм — персонаж и один из главных героев американского телесериала «Остаться в живых».

Прочее 
 Граф Десмонд — наследственный аристократический титул (пэрство Ирландия).